Il singolare del torneo di tennis BH Telecom Indoors 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Richard Gasquet che ha battuto in finale Dick Norman 6-1, 7-68.

Teste di serie 

 Dick Norman (finale)
 Jan Vacek (secondo turno)
 Richard Gasquet (Campione)
 Igor' Kunicyn (quarti di finale)

 Nicolas Thomann (semifinali)
 Grégory Carraz (quarti di finale)
 Björn Phau (primo turno)
 Ivo Heuberger (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BH Telecom Indoors 2003